Милове — село в Україні, в Бериславському районі Херсонської області.

 Милове — колишнє село у Білопільському районі Сумської області.